Carl Gustav Hempel, Duits wetenschapsfilosoof
Eduard Hempel, Duits ambassadeur in Ierland
Hannes Hempel, Oostenrijks wielrenner
Jurjen Hempel, Nederlands dirigent